Station La Rochelle-Ville is een spoorwegstation in de gemeente La Rochelle in het Franse departement Charente-Maritime.

La Rochelle
Rochelle Ville
Historisch monument in Nouvelle-Aquitaine